Niemcy:
 Tegernau – dzielnica gminy Aßling w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg
 Tegernau – dzielnica gminy Kleines Wiesental, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach